Mitterfelden ist der Ortsname von

 Mitterfelden (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Mitterfelden (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern